El Prat kan syfta på:

 El Prat –  Barcelonas internationella flygplats, se Barcelona-El Prats flygplats
 El Prat de Llobregat – en kommun utanför Barcelona, inom vilken Barcelona-El Prats flygplats ligger